Кил може да се отнася за:
 Кил – град в Германия;
 Кил – река в Германия:
 Кил – съзвездие;
 кил – елемент от конструкцията на кораб;
 кил – елемент от конструкцията на хеликоптер/самолет;
 кил – част от гръдната кост при птиците;
 кил – част от черупката при костенурките.